

Persone
Filadelfo Fichera (1850-1909) – architetto e ingegnere 
Francesco Fichera (1881-1950) – architetto e ingegnere italiano, figlio di Filadelfo
Gaetano Fichera (1922-1996) – matematico italiano
Gaetano Fichera (1880-1935) – medico italiano
Marco Fichera (1993) – schermidore italiano
Massimo Fichera (1929-2012) – dirigente RAI italiano
Patrizia Fichera (1970) – ex calciatrice italiana

Altro
Premio Fichera – premio matematico
Villa Fichera – antica villa di Catania